EKD steht für:
 Eesti Kristlikud Demokraadid, eine wertkonservative Mitte-rechts-Partei auf christlicher Grundlage in Estland
 Eisen-Kohlenstoff-Diagramm, ein Gleichgewichtsschaubild für das binäre System Eisen-Kohlenstoff, aus dem sich in Abhängigkeit vom Kohlenstoffgehalt und der Temperatur die Phasenzusammensetzung ablesen lässt
 Evangelische Kirche in Deutschland, eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, gebildet durch die Gemeinschaft von 20 lutherischen, unierten und reformierten Kirchen in Deutschland
 Elkedra Airport (IATA-Code), Flughafen von Elkedra, Northern Territory, Australien

Siehe auch:

EKD